Stanton kan syfta på

 Stanton (efternamn) - ett engelskt efternamn

Geografi

Storbritannien
 Stanton, Derbyshire Dales, en civil parish i Derbyshire, England
Stanton in Peak, en ort i Derbyshire, England
Stanton Lees, en ort i Derbyshire, England
 Stanton, Gloucestershire, en ort och civil parish i Gloucestershire, England
 Stanton, Northumberland – en ort i Netherwitton, Northumberland, England
 Stanton, Staffordshire, en ort och civil parish i Staffordshire, England
 Stanton, Suffolk, en ort och civil parish i Suffolk, England
Stanton Chare, en ort i Suffolk, England
 Stanton, Wales – en ort i Crucorney, Monmouthshire, Wales
 Stanton by Bridge, en ort och civil parish i Derbyshire, England 
 Stanton Drew, en ort och civil parish i Somerset, England
Stanton Wick, en ort i Somerset, England
 Stanton Fitzwarren, en ort och civil parish i Wiltshire, England
 Stanton Gate, en ort i Derbyshire, England
 Stanton Harcourt, en ort och civil parish i Oxfordshire, England
 Stanton Hill, en ort i Nottinghamshire, England
 Stanton Lacy, en ort och civil parish i Shropshire, England 
 Stanton Long, en ort och civil parish i Shropshire, England
 Stanton Prior, en ort i Bath and North East Somerset, Somerset, England
 Stanton St. Bernard, en ort och civil parish i Wiltshire, England
 Stanton St. John, en ort och civil parish i Oxfordshire, England
 Stanton St. Quintin, en ort och civil parish i Wiltshire, England 
 Stanton Street, en ort i Suffolk, England
 Stanton-under-Bardon, en ort och civil parish i Leicestershire, England
 Stanton upon Hine Heath, en ort och civil parish i Shropshire, England
 Stanton by Dale, en ort och civil parish i Derbyshire, England
 Stanton on the Wolds, en ort och civil parish i Nottinghamshire, England
 Stantonbury, en ort och civil parish i Buckinghamshire, England

USA
 Stanton, Iowa – en stad i Iowa i USA
 Stanton, Kalifornien – en stad i USA
 Stanton, Kentucky – en stad i Kentucky i USA
 Stanton, Michigan – en stad i Michigan i USA
 Stanton, Nebraska – en stad i Nebraska i USA
 Stanton, North Dakota – en stad i North Dakota i USA

Se även 
 Stanton County